Klara Ungar oder Klára Ungár ist der Name folgender Personen: 

* Klara Ungar (Sängerin) (auch Clara Ungar; 1840–1916), österreichische Sängerin (Sopran)
 Klára Ungár (* 1958), ungarische Politikerin